А́нгелниеми () — община (бывший муниципалитет с 1916 по 1967) в области Варсинайс-Суоми, в Финляндии; с 1967 года в составе муниципалитета Халикко.

Соседние муниципалитеты — Кемиё, Паймио, Перниё, Сауво и Ускела.

Построенная в 1772 году деревянная лютеранская  в настоящее время охраняется государством.

Население

Примечания

Литература 
 Kyllönen, Soili — Kyllönen, Ari: Muistoja Päärnäspäästä. Kuopio, 2007. ISBN 978-952-92-2309-1.
 Hinkka, Reijo: Halikon historia II : kunnallishallinnon perustamisesta 1980-luvulle sekä Angelniemen vaiheet kuntien yhdistymiseen asti. Halikon kunta, 1984.

Населённые пункты Финляндии